Kvarnbergstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Kvarnbergstjärnen (Råneå socken, Norrbotten), sjö i Bodens kommun, 
Kvarnbergstjärnen (Överluleå socken, Norrbotten), sjö i Bodens kommun, 
Kvarnbergstjärnarna, sjö i Jokkmokks kommun, 
Kvarnbergstjärnen, Lappland, sjö i Arvidsjaurs kommun,  (4,87 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn